Дубовица може бити:

 Дубовица (Сабинов), насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република
 Дубовица (Велики Буковец), насељено мјесто у општини Велики Буковец, Вараждинска жупанија, Република Хрватска